Haldenhof bezeichnet Ortschaften:

 Haldenhof (Beuren), Wohnplatz der Gemeinde Beuren im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Haldenhof (Neuler), Gehöft der Gemeinde Neuler im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenhof (Ötisheim), Ort in der Gemeinde Ötisheim im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Haldenhof (Schwäbisch Gmünd), Weiler im Stadtteil Großdeinbach von Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenhof (Überlingen), Hof im Ortsteil Bonndorf der Stadt Überlingen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haldenhöfe, Wohnplatz im Stadtteil Elchingen von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-WÜrttemberg